Василий Голованов:
 Голованов, Василий Владимирович (род. 1982) — украинский телеведущий и телепродюсер.
 Голованов, Василий Ярославович (1960—2021) — российский журналист, писатель и путешественник.